

Населені пункти та їхні частини
 Млинари — місто в Ельблонзькому повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Млинари — гміна в Ельблонзькому повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Млинари — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Млинари — село в гміні Марґонін Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Млинари — осада в гміні Вонсош Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Млинари — осада в гміні Моринь Грифінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки